1950/51 was het 40ste seizoen in de Oostenrijkse voetbalcompetitie. De hoogste klasse was de Staatsliga A. Onder de Staatsliga A was er de professionele Staatsliga B die openstond voor clubs uit Wenen, Burgenland, Stiermarken, Neder-Oostenrijk en Opper-Oostenrijk. Voor clubs uit het westen van het land waar nog geen profvoetbal was waren er de Tauernliga (Salzburg en Karinthië) en de Arlbergliga (Tirol en Vorarlberg). De derde klasse werd door de Landesliga's van de desbetreffende deelstaten gevormd.

Staatsliga A 
Rapid werd al voor de 17de keer landskampioen en hadden een indrukwekkend doelsaldo van 133-40.

Kampioenenploeg: Walter Zeman, Josef Musil - Max Merkel, Karl Jestrab, Leopold Gernhardt, Franz Golobic, Ernst Happel, Erich Müller, Karl Giesser, Gerhard Hanappi, Alfred Körner, Robert Körner, Erich Probst, Robert Dienst, Johann Riegler, Alfred Teinitzer - Trainer: Johann Pesser

Eindronde 
Linzer ASK, de nummer 10 in de hoogste klasse speelde de eindronde met Polizei SV Innsbruck uit de B-liga dat in de plaats van SW Bregenz uit de Arlbergliga speelde en Villacher SV de nummer twee uit de Tauernliga. Kampioen Klagenfurter AC had immers aan de eindronde verzaakt.

Tweede Klasse 

Oostenrijks voetbalseizoen